Bechingen ist ein Ortsname:

 Bechingen (Riedlingen), einen Ortsteil der Stadt Riedlingen im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
 Bechingen, deutscher Name der Gemeinde Béchy im Département Moselle in Frankreich von 1915 bis 1918 und von 1940 bis 1944
 Bechingen, historischer deutscher Name der Gemeinde Bechyně in der Region Böhmen in der Tschechischen Republik.